

Persone 
 Félix Mantilla – ex tennista spagnolo
 María Julia Mantilla – modella e sportiva peruviana
 Matías Mantilla – calciatore argentino

Altro 
 Mantilla – accessorio di colore nero indossato dalle donne spagnole in segno di lutto per la morte di Cristo durante Settimana santa